Барбарано-Вічентіно — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца
 Барбарано-Романо — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Вітербо